Chatziantoniou ist der Familienname folgender Personen:

 Georgios A. Chatziantoniou (1904–1995), griechischer evangelischer Schriftsteller, Theologe und Gemeindeleiter
 Theodoros Chatziantoniou (* 1974), griechischer Volleyball-Nationalspieler (Mittelblocker)